Tuchola est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 de la ville de Tuchola, chef-lieu du powiat de Tuchola et de la gmina de Tuchola.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Tuchola.